Суперкубок Узбекистану з футболу 2019  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 лютого 2019 року між чемпіоном Узбекистану клубом Локомотив (Ташкент) та володарем кубка Узбекистану клубом АГМК.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt
 Матч на сайті ПФЛ

2019
Узбекистан
Лютий 2019
2019 в Узбекистані